Dongxiang puede referirse a:
Dongxiang, población en la provincia de Gansu, China.
Dongxiang, grupo étnico de Asia, una de las 56 minorías oficialmente reconocidas por el gobierno de China.
Dongxiang, población en la provincia de Jiangxi, China.